L'edizione 1934-1935 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del Losanna.

Capocannoniere del torneo fu Engelbert Bösch (Berna), con 27 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale 1933-1934 sono stati retrocessi in Prima Lega 1934-1935, l'Urania Ginevra, il Blue Stars Zurigo e lo Zurigo. Dalla Prima Leaga 1933-1934 è stata promossa la Étoile Carouge.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera.
 Lausanne-Sport vincitrice della Coppa Svizzera 1934-1935.
      Retrocesse in Prima Lega 1935-1936.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Classifica marcatori

Verdetto

Note

Bibliografia
 L'Express annate 1934-1935
 Le Temps annate 1934-1935
 L'Impartial annate 1934-1935
 La Gazzetta Ticinese annate 1934-1935

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934-1935